

Geografia

Austria 
 Silz – comune nel distretto di Imst (Tirolo)

Germania 
 Silz – comune nel circondario della Mecklenburgische Seenplatte (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Silz – comune nel circondario della Weinstraße Meridionale (Renania-Palatinato)